Загрызово () — село,
Богуславский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321080502. Население по переписи 2001 г. составляет 544 (251/293 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Загрызово находится на левом берегу Оскольского водохранилища (река Оскол).
Через село проходит железная дорога, ближайшая станция в 6-и км (Имени Олега Крючкова).
Выше по течению село Кругляковка.
Ниже по течению — село Богуславка.
На противоположном берегу село Сеньково. Есть мост.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1785 — дата первого упоминания об этом поселении.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Выявлено 2 поселения скифских времен (IV—III ст. до н. э.) возле села Загрызово.
 Братская могила советских воинов. Похоронено 27 воинов.

Известные люди 

 Бижко, Владимир Егорович — Герой Советского Союза.
 Святенко, Фёдор Трофимович — советский военный деятель, командир 210-го мотострелкового полка 82 мотострелковой дивизии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)